Binderhügel ist der Ortsname von

 Binderhügel (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Binderhügel (Sonnen), Ortsteil der Gemeinde Sonnen, Landkreis Passau, Bayern